Села:
 Нехаївка — Сумська область, Конотопський район
 Нехаївка — Чернігівська область, Коропський район